Östermalm kan syfta på:

Finland
Östermalm, Borgå
Östermalm, Jakobstad

Sverige
Östermalm, Borlänge
Östermalm, Borås
Östermalm, Finspång
Östermalm, Kiruna
Östermalm, Kristianstad
Östermalm, Lidköpings kommun
Östermalm, Luleå
Östermalm, Skövde
Östermalm, Stockholm
Östermalms stadsdelsområde
Östermalms idrottsplats
Östermalm, Sundsvall
Östermalm, Västervik
Östermalm, Västerås
Östermalm, Umeå

Östermalm är även en svensk musikgrupp, numer verksamma under namnet 3107 & Östermalm